Bovim ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar Bovim (* 1960), norwegischer Arzt, Universitätsrektor
 Ingvill Måkestad Bovim (* 1981), norwegische Mittelstreckenläuferin